Hewison steht für:

 Hewison Point, Landspitze von Thule Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis 
 Katie Hewison (* 1985), ehemalige britische Duathletin und Triathletin